Viktor Tihonov je lahko:
 Viktor Vasiljevič Tihonov (rojen 1930), ruski hokejist, sovjetski reprezentant in selektor
 Viktor Vasiljevič Tihonov (rojen 1988), ruski hokejist in vnuk Tihonova